Karol Krawczyński (1915-1988) –  pilot Wojska Polskiego
 Kazimierz Krawczyński – urzędnik podatkowy
 Maciej Krawczyński (ur. 1967) – polski okulista i genetyk
 Stanisław Krawczyński (ur. 1955) – polski dyrygent
 Stanisław Krawczyński (1884-1940) – polski lekarz ginekolog, polityk
 Wiesław Krawczyński (1884-1962) – polski inżynier leśnictwa
 Zdzisław Krawczyński (1893-1965) – doktor filozofii, pedagog